I Liga Mistrzów UEFA 1992/1993
(ang. UEFA Champions League)

XXXVIII Puchar Europy Mistrzów Klubowych 1992/1993
(ang. European Champion Clubs’ Cup)

Runda wstępna

I runda

II runda

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Finał 

 
ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 1992/1993

OLYMPIQUE MARSYLIA PIERWSZY TYTUŁ

Linki zewnętrzne 
 PEMK 1992/93 na stronie UEFA
 PEMK 1992/93 (Gwidon S. Naskrent)
 PEMK 1992/93 (Haslund)
 RSSSF

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Liga Mistrzów UEFA
1992 w Europie
1993 w Europie